Bura može značiti:

 Bura, hladni, mahoviti vjetar koji puše sa sjeveroistoka, poglavito u Dalmaciji
 bura (jezik), jezik iz afroazijske porodice, koji se govori u Nigerijskoj državi Adamawa.
 Bura (narod), čadski narod u Nigeriji
 ŽVK Bura, splitski ženski vaterpolo klub